Kindred (plaats), een plaats in de staat North Dakota
 Kindred (Farpoint), een studioalbum van de Amerikaanse band Farpoint
 Police Quest III: The Kindred, een avonturenspel

Personen 
 Kyle Kindred (1978), een Amerikaans componist, muziekpedagoog, pianist en trombonist